Gorecht (streek), een oorspronkelijk rechtsgebied (gericht) rond de stad Groningen
 Gorecht (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen